A Model Husband – cortometraggio del 1919 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
A Model Husband – cortometraggio del 1920 diretto da Charles Parrott (Charley Chase)